Copa Coca-Cola puede referirse a:

 Copa Coca-Cola (competición Sub-15), competición para chicos y chicas de categoría sub-15;
 Campeonato Uruguayo Copa Coca-Cola, Liga Uruguaya de Primera División.